Pfeifenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heimo Pfeifenberger (* 1966), österreichischer Fußballspieler
 Karl Pfeifenberger (* 1955), österreichischer Politiker (BZÖ) 
 Michael Pfeifenberger (* 1965), österreichischer Regisseur
 Michaela Pfeifenberger (* 1972), österreichische Polizeifunktionärin

 Valentin Pfeifenberger (1914–2004), österreichischer Theologe
 Werner Pfeifenberger (1941–2000), österreichischer Politologe
 Wolfgang Pfeifenberger (* 1967), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
Pfeiffenberger